ÖTK ist eine Abkürzung für:

 Österreichischer Touristenklub
 Ökumenischer Taschenbuch-Kommentar, erschienen im Gütersloher Verlagshaus
 Österreichische Tierärztekammer

OTK